Ліга Умаглесі 2002—2003 — 14-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Грузії. Титул чемпіона здобув Динамо (Тбілісі).

Учасники

Перший раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати 

* - технічна поразка

Чемпіонський раунд

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Сіоні взяв участь у Кубку УЄФА 2003—2004 як фіналіст Кубку Грузії 2003—2004.

Позначення:

Результати

Втішний раунд

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Місце клубу Мерані-Олімпі у наступному чемпіонаті зайняв клуб Тбілісі.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|4 червня 2003

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Ліга Умаглесі на soccerway 
 Ліга Умаглесі на rsssf  

2002–2003
Грузія
Грузія
2002 у Грузії
2003 у Грузії
2002 у грузинському спорті
2003 у грузинському спорті